Cinemateket kan syfta på:

Cinemateket – en filmvisningsverksamhet inom Svenska Filminstitutet
Cinemateket (Danmark) – en filmvisningsverksamhet inom Det Danske Filminstitut
Cinémathèque française – ett filmmuseum och filmbibliotek i Paris
Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen – ett filmarkiv i Berlin

Se även
Cinematek